La deuxième saison de La Ferme Célébrités, émission française de télé réalité, a été diffusée sur TF1 du  au . Elle a été présentée par Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze.

Elle a été remportée par Jordy qui a ainsi gagné  pour l'association « France Parkinson » en faveur de la recherche sur la maladie de Parkinson.

Pendant deux semaines, Philippe Candeloro et Pierre Palmade sont rentrés dans la ferme en tant qu'invités.

Candidats 

Notes :

Déroulement de la saison

Régisseurs 

Le candidat sauvé lors des nominations est nommé régisseur et devient donc intouchable pour les prochaines nominations.

Nominations et départs 

La première semaine, Mallaury, Jerry, Jordy, Veronika, Nathalie, Joanna, Erika et Plastic s'étant concertés pour tous voter contre Marianne et Jango, la production a décidé d'organiser un nouveau vote dont Henri, Régine, Patrick, Philippe, Jango et Marianne seraient immunisés.

2
Médias et Enclave des papes